Poșaga se poate referi la:
 Poșaga de Jos, localitate în județul Alba
 Poșaga de Sus, localitate în județul Alba
 comuna Poșaga din județul Alba